Città di Forlì 2022 steht für:

 Città di Forlì I 2022
 Città di Forlì II 2022
 Città di Forlì III 2022
 Città di Forlì IV 2022